Točak je lahko:
 Točak Perjasički (Hrvaška)
 Točak (Hrvaška)